Ральф де Кобем (; около 1276 — 5 февраля 1326) — английский аристократ, 1-й барон Кобем с 1324 года. Участник войн с Шотландией и Францией.

Биография 
Ральф де Кобем принадлежал к старинной семье с владениями в графстве Кент. Он был сыном Джона де Кобема и Джоан Септванс, младшим братом Генри де Кобема, 1-го барона Кобема из Кента. Ральф сражался с шотландцами под началом Жана Бретонского и стяжал большую славу: его называли «лучшим рыцарем Англии», пока его не сменил в этом качестве Томас де Ухтред. В 1322 году Ральф заседал в парламенте в Йорке как представитель Джона де Варенна, 7-го графа Суррея, а в 1324 году король вызвал в парламент его самого как лорда Кобема; этот момент считается началом истории баронии Кобем. Ральф сражался с мятежниками при Боробридже (1322), участвовал в Войне Сен-Сардо на континенте (1324).

Ральф де Кобем был женат на Мэри де Браоз, дочери сэра Пирса де Браоза и Агнессы, внучке 1-го барона Браоза. В этом браке родился сын Джон, ставший 2-м бароном Кобемом. После смерти Ральфа его вдова вышла замуж во второй раз — за Томаса Бразертона, 1-го графа Норфолка, брата короля Эдуарда II.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Участники битвы при Боробридже
Участники Войны Сен-Сардо